Avas kan syfta på följande:

 Avas, en stadsdel och kulle i Miskolc, Ungern
 Avaş, en ort i Azerbajdzjan